A Commonwealth eredeti angol jelentése: közjó, amely a latin: res publica (köztársaság) angol tükörfordítása, és amely több mai nemzetközi, államközi szervezet vagy államalakulat angol nevében is szereplő kifejezés. A Commonwealth of Nations (korábban British Commonwealth of Nations) nevű államszövetség esetében nemzetközösségként fordítjuk; egyéb előfordulásaikor magyar szövegben a „köztársaság”, „közösség”, „államközösség”, „államszövetség” „társult állam” stb. szavakkal fordítandó, vagy egyszerűen fordítás nélkül marad.

Jelenleg is használatban

Államszövetség
Ausztrál Államszövetség (Commonwealth of Australia): Ausztrália hivatalos neve 1901-től.

Nemzetközösségek
Nemzetközösség (Commonwealth of Nations), volt Brit Nemzetközösség (British Commonwealth): az egykori brit gyarmatbirodalom tagországait összefogó szervezet (1926-tól).
nemzetközösségi királyság (Commonwealth Realm): a Nemzetközösségen belüli olyan állam, amely az Egyesült Királyság mindenkori uralkodóját ismeri el uralkodójának (1952-től, ma 16 ilyen ország van).

Szövetségi Államok és Társult Államok (USA)
Pennsylvania Szövetségi Állam (Commonwealth of Pennsylvania): Pennsylvania hivatalos neve 1776-tól.
Virginia Szövetségi Állam (Commonwealth of Virginia): Virginia hivatalos neve 1776-tól.
Massachusetts Szövetségi Állam (Commonwealth of Massachusetts): Massachusetts hivatalos neve 1780-tól.
Kentucky Szövetségi Állam (Commonwealth of Kentucky): Kentucky hivatalos neve 1850-től.
Puerto Rico Társult Állam (Commonwealth of Puerto Rico): Puerto Rico hivatalos elnevezése (1952-től).
Északi-Mariana-szigetek Társult Állam (Commonwealth of the Northern Mariana Islands): az Északi-Mariana-szigetek hivatalos neve 1975-től.

Volt gyarmatok
Bahamai Közösség (Commonwealth of the Bahamas): a Bahama-szigetek hivatalos neve 1973-tól.
Dominikai Közösség (Commonwealth of Dominica): független Karib-tengeri állam neve 1978-tól.

Történelmi használatban
Commonwealth of England: Anglia hivatalos neve 1649 és 1653 között, a cromwelli köztársaság idején 
Commonwealth of England, Scotland and Ireland: Anglia hivatalos neve 1653 és 1660 között, a cromwelli köztársaság (apa és fia) idején 
Fülöp-szigetek Társult Állam (Commonwealth of the Philippines): az Amerikai Egyesült Államokhoz tartozó külbirtok, a Fülöp-szigetek hivatalos elnevezése 1935 és 1946 között.

Kapcsolódó szócikkek 
Nemzetközösség (egyértelműsítő lap)